Міжнародний турнір «Дружба» 1975 — товариський футбольний турнір, який відбувся у Львові в липні-серпні 1975 року за участі шести клубів із Центральної та Східної Європи.

Історична довідка 
Із 31 липня до 4 серпня у Львові відбувся міжнародний турнір за участі команд, що належали до так званого соціалістичного табору. Його учасниками стали: «Дунав» (Русе, Болгарія), «Локомотив» (Ляйпціґ, НДР), АСА (Тирґу-Муреш, Румунія), ВСС (Кошице, Чехословаччина), «Дніпро» (Дніпропетровськ) і «Карпати» (Львів). Матчі проводились на стадіонах Львова і Дрогобича.

Хід змагань 
Перед першою грою з вітальним словом до спортсменів звернувся голова оргкомітету і заступник голови Львівського міськвиконкому Іван Миколайович Панцюк, а на біговій доріжці зібрались усі учасники змагань, яким піонери вручили букети квітів. Першими на гру вийшли команди ВСС і АСА — 0:2 (0:0). Голи: Післару 46, Владислав Белені.

О 20:00 львів’яни грали з болгарами. Господарі діяли більш азартно і напористо, тож перемогли — 2:1. Данилюк часто обирав правильні позиції для продовження атак. А вінцем його зусиль стали два голи, які вивели Володимира у число найкращих бомбардирів. Трудився і Ракитський. Це його заслуга, що «Карпати» не пропустили. Олександр парирував важкий м’яч, який летів у «9» після удару Хрістова. Однак болгарський нападник із поля не пішов без свого гола. Головою скерував м’яча повз руки Ракитського. Через 10 хв. Данилюк зрівняв. Після перерви Кікотя змінив Гірник. Гості саме на Роману порушили правила. Штрафний удар виконав Сиров. Валерій красиво перекинув м’яча над головами «стінки». Шкіряну кулю підхопив Данилюк і перемога «Карпат» — 2:1.

У матчі «Карпати» — «Дунав» гості першими забили гол (Хрістов головою змусив до капітуляції Ракитського). Врешті нагадав про своє перебування на полі Данилюк — нічия. У наступній атаці гості порушили правила проти Гірника. Сиров виконав штрафний удар і м’яч опинився у ногах Данилюка. Володимир, здавалося, цього й очікував, бо наступним дотиком перевів м’яч у ворота — 2:1.

02.08. «Дніпро» — АСА — 2:1 (Поркуян (2) — Белені).

03.08. «Дунав» — «Локомотив» — 1:0.

«Карпати» — «Локомотив» о 19:30. Львів’яни переважали суперника, але свою перевагу реалізували один раз. На 3-й хв. триходівка Хижак — Чорба — Данилюк завершилась голом. Натомість Кінне ударом головою на 16-й хв. зрівняв рахунок. Після перерви Кайзер за наслідком подачі кутового вивів німців вперед. Савка міг зрівняти рахунок, але Остапові удар не вдався. «Карпати» виступали у такому складі: Ракитський, Герег, Поточняк (Крупей), Чорба, Сиров, Броварський, Хижак (Підпалюк), Савка, Данилюк, Кікоть (Бондаренко), Дубровний.

05.08. «Дніпро» — ВСС — 3:2 (Суанов, ?, автогол — Хохолко 26, Борош).

06.08. У матчі за 5-6 місця ВСС — «Локомотив» у Дрогобичі перемогли чехословацькі футболісти — 3:1. Принагідно німецького воротаря визнали найкращим на турнірі.

За 3-4 місця «Дніпро» — «Дунав» 1:5 (голи: Поркуян — Людміл Алєксандров 10, ?, Павел Малінов 43, Хрістов, Тодоров). Суддя — Ґ.Карапетян.

Матч за 1 місце розпочався о 18:00 на «Дружбі». Суддя І.Колґанов вивів на поле «Карпати» і АСА (тренер — Тіберіу Боне). Футболісти обох команд ніяк не могли забити. Реальний шанс відкрити рахунок втратили господарі поля на 69-й хв. Броварський видав нападникам прекрасну передачу, але троє карпатців на вістрі атаки м’яча не… зауважили. Щойно у серії післяматчевих пенальті львівська команда довела свою вищість над суперником — 10:9. Пенальті не реалізували Крупей і Ноч (у стійку), Ґ.Попе (повз ворота). «Карпати»: Двуреченський, Рифяк (Герег), Бондаренко, Чорба, Сиров, Броварський, Савка, Крупей, Данилюк, Дубровний (Підпалюк), Гірник.

Фахівці зауважували, що лише гра Чорби відповідала вимогам «тотального футболу».

Найкращими гравцями турніру визнали: воротар — В.Фразе («Локомотив»); захисник — Ф.Чорба («Карпати»); півзахисник — Ф.Хохолко (ВСС); нападник — Н.Хрістов («Дунав»). Призи вручали І.Панцюк, О.О.Парамонов (ст. т-р Управління футболу Спорткомітету СРСР), Л.І.Арцішевський і О.Чичикало (секретар ОК ЛКСМУ).

Так закінчився перший і, як показала історія, останній міжнародний турнір братніх країн із соцтабору. Підсумкова розташування команд: 1. «Карпати», 2. АСА, 3. «Дунав», 4. «Дніпро», 5. ВСС, 6. «Локомотив».

Після такого насиченого турніру (8 матчів) і дощової пори поле стадіону «Дружба» прийшло в непридатність.

Див. також 
 Кубок Націй 1930
 Кубок Мітропи
 Балканський кубок (клуби)
 Кубок Міжмор'я

Посилання 
 18 січня — День народження «Карпат»!

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 03.10.2017, № 75-76, с. 8

Міжнародні клубні футбольні змагання у Європі
1975 у футболі
Спортивні змагання у Львові